Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

28501–28600. • 28601–28700. • 28701–28800. • 28801–28900. • 28901–29000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája